В общий зачёт Кубка мира идут очки, набранные спортсменом в индивидуальных соревнованиях.

Система начисления очков

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты (мужчины) 

Кубок мира по прыжкам с трамплина